Landesfeuerwehrverbände sind strukturelle Teile der Feuerwehr in den verschiedenen Ländern:

 für die deutschen Landesfeuerwehrverbände, siehe Landesfeuerwehrverband (Deutschland)
 für die österreichischen Landesfeuerwehrverbände, siehe Landesfeuerwehrverband (Österreich)